Harald Alexandersson kan syfta på:

 Harald Alexandersson (1903-1974), elektrotekniker, överingenjör
 Harald Alexandersson (1921–2009), väg- och vattenbyggnadsingenjör